Recebem a designação de cipó-de-fogo as seguintes plantas:
 Das dileniáceas:
 do género Davilla
 do género Doliocarpus
 Das verbenáceas:
 do género Petrea

Desambiguação